Cerâmica, atividade ou a arte de produção de artefatos cerâmicos
Cerâmica Atlético Clube, clube gaúcho de futebol
Cerâmica Clube, ex-clube paulista de futebol de Mogi Guaçu, SP
Cerâmica (Nova Iguaçu), bairro de Nova Iguaçu, RJ

Desambiguação